Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Pabulatrix
 Pachetra
 Pachnobia
 Pachyagrotis
 Pachycoa
 Pachygnathesis
 Pachyplastis
 Pachypolia
 Pachythrix
 Pacidara
 Paectes
 Paetica
 Pagyra
 Paida
 Pais
 Palada
 Palaeagrotis
 Palaeamathes
 Palaechthona
 Palaeocoleus
 Palaeographa
 Palaeoplusia
 Palaeosafia
 Palindia
 Palindiona
 Palkermes
 Pallachira
 Palpangula
 Palpidia
 Palpirectia
 Palponima
 Palthis
 Palthisomis
 Palura
 Palyna
 Pamirorea
 Pamparama
 Panarenia
 Panchrysia
 Pancra
 Pandesma
 Panemeria
 Pangrapta
 Pangraptella
 Pangraptica
 Panilla
 Panoblemma
 Panolis
 Panopoda
 Pansemna
 Pantura
 Pantydia
 Panula
 Paonidia
 Papaipema
 Papestra
 Papuacola
 Parabagrotis
 Parabarrovia
 Parabole
 Parabrachionycha
 Parabrachylomia
 Parabryophila
 Paracaroides
 Paracarsia
 Paraceliptera
 Paracentropus
 Parachabora
 Parachaea
 Parachalciope
 Paracodia
 Paracoeria
 Paracolax
 Paracretonia
 Paracroma
 Paracroria
 Paracullia
 Paradiarsia
 Paradiopa
 Paradrina
 Paraegle
 Paraegocera
 Parafodina
 Paragabara
 Paragarista
 Paragona
 Paragonitis
 Paragria
 Paragrotis
 Parahypenodes
 Paralectra
 Paralephana
 Parallelia
 Parallelura
 Paralopha
 Paralophata
 Paramathes
 Paramiana
 Paramimetica
 Paramocis
 Paranagia
 Paranataelia
 Parangitia
 Paranicla
 Paranoctua
 Paranoratha
 Paranyctycia
 Parapadna
 Parapamea
 Paraperplexia
 Pararcte
 Parargidia
 Pararothia
 Parasada
 Parascotia
 Parasimyra
 Parasiopsis
 Parasoloe
 Parastenopterygia

 Parastichtis
 Parathermes
 Paratolna
 Paratrachea
 Paratuerta
 Paraviminia
 Paraxestia
 Parca
 Parelectra
 Parelia
 Parerastria
 Pareuchalcia
 Pareuplexia
 Pareuxoa
 Pareuxoina
 Parexarnis
 Parhypena
 Pariambia
 Parilyrgis
 Paroligia
 Parolulis
 Paromphale
 Parora
 Parorena
 Paroruza
 Parosmia
 Parothria
 Parsyngrapha
 Parvablemma
 Parvapenna
 Paryrias
 Pasipeda
 Pastona
 Pataeta
 Paucgraphia
 Paurophylla
 Paurosceles
 Paventia
 Pechipogo
 Pectinidia
 Pectinifera
 Pediarcha
 Pelamia
 Pelecia
 Peliala
 Pelodesis
 Pelodia
 Peltothis
 Pemphigostola
 Penicillaria
 Penisa
 Pennalticola
 Penza
 Peosina
 Peperina
 Peperita
 Peraniana
 Peranomogyna
 Peranua
 Perasia
 Perata
 Percalpe
 Perciana
 Periambia
 Periconta
 Pericyma
 Peridroma
 Peridrome
 Perigea
 Perigeodes
 Perigonica
 Perigrapha
 Perinaenia
 Periopta
 Periphanes
 Periphrage
 Peripyra
 Periscepta
 Perissandria
 Perloplusia
 Peropalpus
 Perophiusa
 Perplexhadena
 Persectania
 Persidia
 Perta
 Perynea
 Pessida
 Petalumaria
 Peteroma
 Petilampa
 Petrowskya
 Peucephila
 Phachthia
 Phaegorista
 Phaenagrotis
 Phaeoblemma
 Phaeocyma
 Phaeomorpha
 Phaeopyra
 Phaeoscia
 Phaeozona
 Phagytra
 Phaioecia
 Phalaenoides
 Phalaenophana
 Phalaenostola
 Phalerodes
 Phalga
 Phanaspa
 Pharga
 Phasidia
 Pherechoa
 Phialta
 Phibromia
 Phidrimana
 Philareta
 Philecia
 Philippodamias

 Philochrysia
 Philogethes
 Philomma
 Philona
 Philorgyia
 Phimodium
 Phleboeis
 Phlegetonia
 Phlogochroa
 Phlogophora
 Phlyctaina
 Phoberia
 Phobolosia
 Phoebophilus
 Phoenicophanta
 Phoperigea
 Phorica
 Phornacisa
 Phosphila
 Photedes
 Phragmatiphila
 Phrictia
 Phrodita
 Phumana
 Phuphena
 Phurys
 Phycidimorpha
 Phycoma
 Phycopterus
 Phylapora
 Phyllodes
 Phyllophila
 Phyprosopus
 Physetica
 Physula
 Physulodes
 Phytometra
 Piada
 Piala
 Piana
 Pilipectus
 Pilosocrures
 Pimprana
 Pinacia
 Pinacoplus
 Pincia
 Pindara
 Pinkericola
 Pippona
 Piratisca
 Pitara
 Pityolita
 Placerobela
 Placonia
 Plagerepne
 Plagideicta
 Plagiomimicus
 Plantea
 Plasmaticus
 Platagarista
 Platagrotis
 Plataplecta
 Plathypena
 Platydasys
 Platyja
 Platyjionia
 Platyperigea
 Platypolia
 Platyprosopa
 Platyscia
 Platysenta
 Plaxia
 Plecoptera
 Plecopterodes
 Plecopteroides
 Pleonectopoda
 Pleonotrocta
 Pleromella
 Pleromelloida
 Pleuromnema
 Pleurona
 Pleuronodes
 Plexiphleps
 Plumipalpia
 Plusia
 Plusidia
 Plusilla
 Plusiodonta
 Plusiopalpa
 Plusiophaes
 Plusiotricha
 Pluxilloides
 Plynteria
 Poaphila
 Podagra
 Poecopa
 Poena
 Poenomia
 Poenopsis
 Poeonoma
 Poesula
 Poeta
 Pogopus
 Polacanthopoda
 Polenta
 Polia
 Policocnemis
 Poliobrya
 Poliodestra
 Poliofoca
 Polionycta
 Polychrysia
 Polydesma
 Polydesmiola
 Polygnamptia
 Polygoniodes
 Polygrammate
 Polygrapta
 Polymixis

 Polyorycta
 Polyphaenis
 Polypogon
 Polysciera
 Polytela
 Polytelodes
 Ponometia
 Poporthosia
 Poppaea
 Porosagrotis
 Porosana
 Porphyrinia
 Porrima
 Poteriophora
 Potnyctycia
 Powellinia
 Pradatta
 Pradiota
 Praestilbia
 Praina
 Prasinopyra
 Praxis
 Premusia
 Prenanthcucullia
 Pricomia
 Prionofrontia
 Prionoptera
 Prionopterina
 Prionoxanthia
 Pristanepa
 Pristoceraea
 Proannaphila
 Prochloridea
 Procoeria
 Proconis
 Procrateria
 Procriosis
 Procus
 Prodenia
 Prodicella
 Prodosia
 Prodotis
 Prognorisma
 Progonia
 Prolitha
 Prolophota
 Proluta
 Prolymnia
 Prolyncestis
 Prometopus
 Prominea
 Promionides
 Promonia
 Pronoctua
 Pronotestra
 Propatria
 Propenistra
 Properigea
 Propolymixis
 Prorachia
 Proragrotis
 Prorivula
 Proroblemma
 Prorocopis
 Proruaca
 Proschora
 Proscrana
 Proseniella
 Prosoparia
 Prospalta
 Prostheta
 Protadisura
 Protagrotis
 Protarache
 Protarchanara
 Proteinania
 Proteuxoa
 Protexarnis
 Protheodes
 Prothrinax
 Protocryphia
 Protodeltote
 Protogygia
 Protolampra
 Protoleucania
 Protomeceras
 Protomeroleuca
 Protomiselia
 Protoperigea
 Protophana
 Protorthodes
 Protoschinia
 Protoschrankia
 Protoseudyra
 Prototrachea
 Provia
 Proxenus
 Psammathodoxa
 Psaphara
 Psaphida
 Psectraglaea
 Psectraxylia
 Psectrotarsia
 Psephea
 Pseudacidalia
 Pseudacontia
 Pseudaglossa
 Pseudagoma
 Pseudalea
 Pseudalelimma
 Pseudaletia
 Pseudalypia
 Pseudamathes
 Pseudanarta
 Pseudanchoscelis
 Pseudanthoecia
 Pseudanthracia
 Pseudaporophyla

 Pseudapospasta
 Pseudarista
 Pseudathetis
 Pseudathyrma
 Pseudbarydia
 Pseudcraspedia
 Pseudelaeodes
 Pseudelyptron
 Pseudenargia
 Pseudephyra
 Pseudepunda
 Pseuderastria
 Pseuderiopus
 Pseudeustrotia
 Pseudeva
 Pseudhypsa
 Pseudina
 Pseudinodes
 Pseudoarcte
 Pseudobendis
 Pseudobryomima
 Pseudobryophila
 Pseudocalpe
 Pseudocerura
 Pseudochalcia
 Pseudochropleura
 Pseudocoarica
 Pseudocopicucullia
 Pseudocopivaleria
 Pseudodeltoida
 Pseudodeltote
 Pseudodichromia
 Pseudogerespa
 Pseudogiria
 Pseudoglaea
 Pseudogonitis
 Pseudogyrtona
 Pseudohadena
 Pseudohemiceras
 Pseudohermonassa
 Pseucoleucania
 Pseudoligia
 Pseudolimacodes
 Pseudomecia
 Pseudomicra
 Pseudomicrodes
 Pseudomniotype
 Pseudonycterophaeta
 Pseudopais
 Pseudopanolis
 Pseudophisma
 Pseudophyllophila
 Pseudophyx
 Pseudoplusia
 Pseudopolia
 Pseudopseustis
 Pseudorgyia
 Pseudorthodes
 Pseudorthosia
 Pseudoschrankia
 Pseudoseptis
 Pseudosiccia
 Pseudospaelotis
 Pseudosphetta
 Pseudospiris
 Pseudostella
 Pseudotamila
 Pseudotolna
 Pseudotryphia
 Pseudotuerta
 Pseudoxestia
 Pseudoxylomoea
 Pseudozalissa
 Pseudozarba
 Pseudugia
 Pseudypsia
 Pseudyrias
 Psilomonodes
 Psimada
 Psorya
 Psychomorpha
 Pteraetholix
 Pterhemia
 Pterochaeta
 Pterocyclophora
 Pteronycta
 Pteroprista
 Pteroscia
 Ptichodis
 Ptochosiphla
 Ptyophora
 Ptyopterota
 Ptyornyncha
 Puercala
 Pulcheria
 Pumora
 Purbia
 Puriplusia
 Purpurschinia
 Pusillathetis
 Putagrotis
 Pycnodontis
 Pygmeopolia
 Pygopteryx
 Pyralidesthes
 Pyraloides
 Pyralomorpha
 Pyramarista
 Pyramidcampa
 Pyreferra
 Pyrgeia
 Pyrgion
 Pyripnoa
 Pyroblemma
 Pyrocleptria
 Pyrois
 Pyrrhia
 Pyrrhidivalva

Примечания 

Совки
Списки бабочек